Veselina peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Веселина) :
la Veselina, petite rivière du nord de la Bulgarie ;
Veselina, village bulgare de l'obchtina de Loznitsa, situé dans l'oblast de Razgrad ;
Veselina, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.